Margrethe af Skotland kan henvise til flere personer:

 Margaret af Skotland (Norge) (1261–1283) – skotsk prinsesse og dronning af Norge; mor til:
 Margaret af Skotland (1283–1290) – norsk prinsesse og dronning af Skotland.
 Margrete af Danmark (1456–1486) – datter af kong Christian 1. af Danmark og dronning af Skotland
 Margrethe af Skotland (helgen) (1045–1093) – dronning af Skotland og helgen